Мирославешти има више значења:

 Мирославешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Мирославешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији